Grad u Danskoj:
 Slagelse, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Slagelse (općina), općina u regiji Zeland